Кевар — иранский топоним. Может означать:

 Кевар — город.
  — шахрестан.